Hugh Miller ( - 23/) était un géologue, écrivain, folkloriste et évangéliste écossais.

Biographie

Publications 
 Scenes and legends of the north of Scotland : or, The traditional history of Cromarty (1834)
 The old red sandstone : or, New walks in an old field (1841)
 First impressions of England and its people (1847)
 The foot-prints of the Creator: or, The Asterolepis of Stromness (1849)
 My schools and schoolmasters; or, The story of my education (1854)
 The cruise of the Betsey : or, a summer ramble among the fossiliferous deposits of the Hebrides ; with Rambles of a geologist ; or, Ten thousand miles over the fossiliferous deposits of Scotland (1857) 
 The testimony of the rocks; or, Geology in its bearings on the two theologies, natural and revealed (1857)
 The old red sandstone; or, New walks in an old field. To which is appended a series of geological papers, read before the Royal Physical Society of Edinburgh (1858) 
 Sketch-book of popular geology being a series of lectures delivered before the Philosophical Institution of Edinburgh (1859) 
 Popular geology: a series of lectures read before the Philosophical Institution of Edinburgh, with Descriptive sketches from a geologist's portfolio (1859)
 The headship of Christ and The rights of the Christian people (1860)
 Tales and sketches (1862)
 Edinburgh and its neighbourhood, geological and historical; with the geology of the Bass rock (1863)
 Essays, historical and biographical, political, social, literary and scientific (1865)
 Sketch-book of popular geology (1869)

Posthume 
 Hugh Miller's memoir : from stonemason to geologist by Hugh Miller (1995)
 Hugh Miller and the controversies of Victorian science (1996)

Liens externes 
 
  « The life and letters of Hugh Miller », par P. Bayne, 1871 
  « Hugh Miller - a brief biography », par Samuel Smiles
  Discover Hugh Miller

Naissance en octobre 1802
Décès en décembre 1856
Géologue écossais
Écrivain écossais du XIXe siècle
Décès à 54 ans
Suicide par arme à feu au Royaume-Uni
Écrivain suicidé